Рис Джо́эл О́ксфорд (; 16 декабря 1998, Лондон, Англия) — английский футболист, защитник немецкого клуба «Аугсбург».

Карьера

Клубная 
Воспитанник «Вест Хэма». 2 июля 2015 года дебютировал за основную команду в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2015/2016 против клуба «Лузитанс» из Андорры. «Молотобойцы» выиграли со счётом 3:0. Стал самым молодым игроком в истории клуба. На момент дебюта ему было 16 лет и 198 дней. Предыдущий рекорд принадлежал Билли Уильямсу, который дебютировал за «Вест Хэм» в 1922 году в возрасте 16 лет и 221 дня.

9 августа 2015 года в 1-м туре премьер-лиги сезона 2015/2016 Оксфорд провёл свой первый матч в рамках чемпионата. «Вест Хэм» в гостях выиграл у лондонского «Арсенала» со счётом 2:0. Всего провёл 7 матчей в чемпионате в сезоне 2015/2016. В январе 2017 года отправился в аренду в «Рединг» до конца сезона. Сыграл за клуб 5 матчей в Чемпионшипе.

Летом 2017 года отправился в аренду в мёнхенгладбахскую «Боруссию» до конца сезона. Сыграл 3 матча в чемпионате. Зимой вернулся в «Вест Хэм». В январе 2018 года «Боруссия» решила продлить аренду до конца сезона. Сыграл ещё 4 матча в чемпионате. С января по июнь 2019 года был в аренде в немецком «Аугсбурге». Сыграл 8 матчей в чемпионате.

В сборной 
Играл за сборную Англии (до 17 лет) на чемпионате Европы 2015 в этой возрастной категории. Сыграл 5 матчей. Играл за сборную Англии (до 19 лет) на чемпионате Европы 2016. Сыграл 3 матча.

Клубная статистика 

по состоянию на 11 июня 2019

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте FA

Футболисты Англии
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Аугсбург»